

História 
 Cornélia Africana —   matrona romana do , mãe dos irmãos Gracos
 Cornélia Cinila —  filha do cônsul romano Lúcio Cornélio Cina, foi casada com Júlio César
 Cornélia Metela — esposa do cônsul romano Pompeu.
 Cornélia Salonina —  esposa do imperador romano Galiano
 Cornélia Supera —  esposa do imperador romano Emiliano

Geografia e construções 
 Cornelia (Geórgia)
 Estação Cornelia —  estação da Linha A (Metro de Roma)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos